Léopoldville est le nom de plusieurs paquebots de la Compagnie maritime belge du Congo (1895-1930), devenue Compagnie maritime belge en 1930, qui firent successivement la liaison entre Anvers, en Belgique, et Matadi, au Congo belge :
 Léopoldville 1, , construit par Sir Raylton Dixon & Co, Middlesbrough, lancé en 1895, revendu en 1897.
 Léopoldville 2, , construit par Sir Raylton Dixon & Co, Middlesbrough, lancé en 1897, revendu en 1901.
 Léopoldville 3, , construit par Sir Raylton Dixon & Co, Middlesbrough, lancé en 1904, revendu en 1908.
 Léopoldville 4, , construit par  Harland & Wolff, Belfast, lancé en 1908, revendu en 1914.
 Léopoldville 5, , construit par J. Cockerill SA, Hoboken, Anvers, lancé en 1928, torpillé et coulé en 1944.
 Léopoldville 6, , construit par J. Cockerill SA, Hoboken, Anvers, lancé en 1948, en service jusqu'en 1967.

Homonymie de bateaux